

Антипино — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Антипино — присілок, Лузький район, Кіровська область
 Антипино — присілок, Макушинський округ, Курганська область
 Антипино — присілок, Підосиновський район, Кіровська область
 Антипино — присілок, Сарапульський район, Удмуртія
 Антипино — село, Тогульський район, Алтайський край